Бондарцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бондарцы — деревня в Миорском районе Витебской области.

Украина 
 Бондарцы — село в Житомирском районе Житомирской области.